Brooks é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Brooks (Geórgia)
 Condado de Brooks (Texas)

Desambiguações de topônimos